Bergsluiptimalia
 Bleekkeelsluiptimalia
 Chinsluiptimalia
 Gebandeerde sluiptimalia
 Gevlekte sluiptimalia
 Grijsbuiksluiptimalia
 Grote sluiptimalia
 Khasiasluiptimalia
 Kortstaartsluiptimalia
 Langstaartsluiptimalia
 Marmersluiptimalia
 Mishmisluiptimalia
 Rands sluiptimalia
 Roodkeelsluiptimalia
 Rosse mergelsluiptimalia
 Sorsogonsluiptimalia
 Streepborstsluiptimalia
 Sumatraanse sluiptimalia
 Thompsons sluiptimalia
 Variabele mergelsluiptimalia
 Zwartkeelsluiptimalia